Марининский сельсовет

 Марининский сельсовет — в Курагинском районе Красноярского края
 Марининский сельсовет — в Дмитровском и Коммунистическом районах Московской области (до 1939)